La Prima Lega 2005-2006 è la 109ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.

Gruppo 1 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2006-2007.
      Retrocesso in Seconda Lega 2006-2007.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2006-2007.
      Retrocesso in Seconda Lega 2006-2007.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 3 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2006-2007.
      Retrocesso in Seconda Lega 2006-2007.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Promozione in Challenge League

Primo turno 
Andata il 1º giugno, ritorno il 5 giugno 2006.

Finale 
Andata il 8 giugno, ritorno l'11 giugno 2006.

Verdetti finali 
 e  promossi in Challenge League 2006-2007.

Collegamenti esterni 
 Risultati e classifiche su el-pl.ch/fr.

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
2006 3